Darksiders — название нескольких компьютерных игр.

 Darksiders — первая часть, вышедшая в 2010 году.
 Darksiders II — вторая часть, вышедшая в 2012 году.
 Darksiders III — третья часть, вышедшая в 2018 году.